

Geografia
 McCord – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Oklahoma
 McCord Bend – villaggio degli Stati Uniti d'America, in Missouri

Persone
 AnnaLynne McCord (1987) – attrice statunitense
 Catherine McCord (1974) – supermodella e attrice statunitense
 Dallas McCord Reynolds, noto anche con lo pseudonimo di Mack Reynolds (1917-1983) – autore di fantascienza
 Jonas McCord (1952) – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense
 Keith McCord (1957) – ex cestista statunitense
 Marilyn McCord Adams (1943-2017) – filosofa e religiosa statunitense
 Philip McCord Morse (1903-1985) – fisico statunitense
 Tim McCord (1979) – bassista statunitense

Altro
 3527 McCord – asteroide della fascia principale